Der Dsawchan-Aimag () ist ein Aimag (Provinz) der Mongolei, im Nordwesten des Landes gelegen.

Administrative Gliederung

Persönlichkeiten 
Söhne und Töchter der Aimag (Provinz)
 Punsalmaagiin Otschirbat (* 1942), erster Staatspräsident der Mongolei (1990–1997).
 Natsagiin Bagabandi (* 1950), zweiter Staatspräsident der Mongolei (1997–2005).
 Schagdariin Otgonbileg (* 1952), Vorstandsvorsitzender des mongolischen Bergwerksunternehmen Erdenet Mining Corporation.
 Begdsiin Jawuuchulan (1929–1982), mongolischer Schriftsteller.
 Namdschilyn Bajarsaichan (* 1965), ehemaliger mongolischer Boxer.

Weblinks

Einzelnachweise 

Mongolischer Aimag